Diego López (ur. 1974) – urugwajski piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Diego López (ur. 1981) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji bramkarza